Georg Haberland ist der Name folgender Personen:

* Georg Haberland (Politiker) (1830–1910), deutscher Künstler und Politiker (Zentrum) 
 Georg Haberland (Unternehmer) (1861–1933), deutscher Bauunternehmer
 Georg Haberland, Gutsbesitzer, vermutetes Vorbild der mecklenburgischen Sagengestalt Haverlandt